Соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории до 66,6 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 23 и 24 июля. Приняли участие 25 спортсменов из десяти стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований